Kuiper kan syfta på:

Personer 
 Gerard Kuiper (1905–1973) – holländsk–amerikansk astronom.
 Hennie Kuiper (1949–) – holländsk tävlingscyklist

Astronomi 
 Kuiper (månkrater) – krater på månen
 Kuiper (krater på Mars) – krater på Mars
 Kuiper (krater) – krater på Merkurius
 Kuiperbältet – ett område i solsystemet, utanför Neptunus omloppsbana
 Kuiper Airborne Observatory – ett tidigare NASA flygburet observatorium
 1776 Kuiper – en asteroid